Явна — фамилия:

 Явна, Анатолий Абрамович (1919—2002) — советский ученый, специалист по автоматизации управления железнодорожным транспортом.
 Явна, Виктор Анатольевич (род. 1952) — советский и российский ученый-физик, профессор.

См. также 
 Явне
 Явно